Ber Joosen, Nederlands organist, pianist, componist, dirigent en pedagoog
 Cees Joosen, Nederlands wielrenner
 Flor Joosen, Belgisch ondernemer en bestuurder
 Frans Joosen, Nederlands kunstschilder
 Sofie Joosen, Belgisch politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam